Il doppio del torneo di tennis Bell Challenge 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrici Amy Frazier e Katie Schlukebir che hanno battuto in finale Cara Black e Debbie Graham 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Amanda Coetzer /  Corina Morariu (quarti di finale)
 Lori McNeil /  Kimberly Po (quarti di finale)

 Sonya Jeyaseelan /  Seda Noorlander (quarti di finale)
 Cara Black /  Debbie Graham (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bell Challenge 1999